Bredselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredselet (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (10,8 ha)
Bredselet, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (1,18 km²)
Bredselet (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (2,98 km²)
Bredselet (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (51,1 ha)
Bredselet (naturreservat) –  ett naturreservat i Lycksele kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn